Ваље де Сан Хуан има више значења:

 Ваље де Сан Хуан (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ваље де Сан Хуан, Ла Канделарија (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ваље де Сан Хуан (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику